

Aziende 
 American Eagle – casa motociclistica statunitense, attiva dal 1966 al 1971
 American Eagle Airlines – compagnia aerea statunitense
 American Eagle Aircraft Corporation – azienda aeronautica statunitense
 American Eagle Outfitters – azienda di vestiario e accessori statunitense

Marina 
 American Eagle – nave da crociera statunitense
 American Eagle – veliero statunitense

Personaggi immaginari 
 American Eagle – personaggio dei fumetti DC Comics
 American Eagle – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 American Eagle – personaggio dei fumetti Standard Comics